Giovannini ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Giovannini (* 1940), Schweizer Althistoriker

 Andrea Giovannini (* 1993), italienischer Eisschnellläufer

 Bettina Giovannini (* 1958), italienische Schauspielerin, Tänzerin und Model
 Enrico Giovannini (* 1957), italienischer Ökonom, Wirtschaftsstatistiker und Minister
 Franck Giovannini (* 1974), Schweizer Koch
 Guglielmo Giovannini (1925–1990), italienischer Fußballspieler 
 Hubertus Giovannini (* 1977), deutscher Kickboxer 
 Nestor Giovannini (* 1961), argentinischer Boxer
 Raimondo Giovannini (vor 1769–1829), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt
 Rudy Giovannini (Rudi Giovannini, Rodolfo Giovannini; * 1966), Südtiroler Tenor und Sänger volkstümlicher Musik
 Sandro Giovannini (1915–1977), italienischer Theaterautor, siehe Garinei und Giovannini
 Susann Schmid-Giovannini (* 1928), österreichisch-schweizerische Gehörlosenpädagogin